Belarus Vyssjaja Liga i fotboll är Belarus högsta division i fotboll för herrar, och lyder under Belarus fotbollsfederation. Det självständiga Belarus högsta division sparkade igång säsongen 1992, och vanns då av FK Dinamo Minsk, som dominerade vitrysk herrfotboll i början-mitten av 1990-talet, och bland annat vann serien fem år i rad. Under 2000-talet har ligan dominerats av BATE Borisov. Ett tag under början-mitten av 1990-talet experimenterade man med höst-vår.

Belarusiska ligan i fotboll 2020 
Säsongen 2020 spelar följande lag i den belarusiska ligan.

Mästare

Under coronapandemin 2020 spelade ligan som enda liga i Europa, visserligen utan publik. Detta gav betydande intresse från fotbolls-TV och spelbolag i andra länder.

Källor

RSSSF

Fotnoter

Externa länkar
 ABFF.BY Officiell webbplats

Fotboll i Belarus
Fotbollsserier
Sportevenemang i Belarus
Återkommande sportevenemang med premiär 1992